Deux navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Quinte :
 Le , un dragueur de mines de la classe Bangor qui est entré en service en 1941 et a été mis au rebut en 1947.
 Le , un dragueur de mines de la  qui est entré en service en 1954 et a été mis au rebut en 1965.

Liens externes 
  Les Quinte sur canada.ca

Quinte